В одиночному розряді тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Тіна Писник здобула титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо 7-6(4), 7-6(2).

Сіяні гравчині 

 Жюлі Алар-Декюжі (2-ге коло)
 Сандрін Тестю (чвертьфінал)
 Амелі Моресмо (фінал)
 Сільвія Талая (2-ге коло)

 Коріна Мораріу (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна (1-ше коло)
 Паола Суарес (чвертьфінал)
 Кара Блек (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open